A konvoj kifejezés az alábbiakat jelentheti:

Konvoj, a közlekedés, szállítás során járművel csoportban haladó formáció neve

Kulturális jelentés
Konvoj című dal C. W. McCall előadásában
Konvoj című, 1927-es amerikai film Joseph C. Boyle rendezésében
Konvoj címen, 1940-ben forgatott brit film Pen Tennyson volt a rendezője
Konvoj című 1978-as amerikai film Kris Kristofferson főszereplésével, amely egy kamionkonvoj vonulását mutatja be. A hasonló nevű C. W. McCall-dalról kapta a nevét.
Konvoj, egy 1999-es dokumentumfilm, amely a koszovói humanitárius akciót mutatta be